Miejscowości w USA:
 Teaneck – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
Gminy w USA:
 Teaneck (ang. Teaneck Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen